Epicynia inornata är en snäckart som först beskrevs av d'Orbigny 1842.  Epicynia inornata ingår i släktet Epicynia och familjen Vitrinellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
inornata